Чемпиона́т komanda.lv Пе́рвой ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2018 го́да  () — 27-й сезон чемпионата Первой лиги Латвии по футболу.

Чемпионат впервые проводился в два этапа. В первом этапе каждый клуб сыграл с другим клубом по два матча. Во второй этап, сохраняя все набранные очки, вышли четыре лучших клуба по результатам первого этапа. Во втором этапе каждый клуб провёл по одному матчу с каждым соперником.

Команды — участницы

Изменения 
По итогам сезона 2017 года Первую лигу покинули следующие клубы:
 «Валмиера Гласс ViA» (Валмиера) — 1-е место, 58 очков. Квалифицировался в Высшую лигу.
 «Прогресс/Олайне» (Олайне) — 2-е место, 48 очков. Клуб объединился с «Даугавпилсом».
 «Екабпилс» (Екабпилс). 14 июля 2017 года клуб был исключён из Первой лиги.
 «Огре» (Огре). 14 июля 2017 года клуб был исключён из Первой лиги.

Первую лигу пополнили следующие клубы:
 «Супер Нова» (Рига) — 2-е место в группе во 2-м этапе чемпионата Второй лиги.
 «Балви» (Балви) — 3-е место в группе во 2-м этапе чемпионата Второй лиги.

По результатам переходных матчей клуб «Прогресс/Олайне» (Олайне) не сумел квалифицироваться в Высшую лигу.

География соревнования

Стадионы

Турнирная таблица

Первый этап

Второй этап

Результаты матчей

Первый этап 

1 В связи с участием в матче «Резекне/ДЮСШ» — «РТУ/Сконто академия» (1:4) незавявленного игрока Н.Юхневича, клубу «РТУ/Сконто академия» было засчитано техническое поражение.
 Пояснения к таблице

Второй этап

Лучшие бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев (+15):
 09/09/2018 «Даугавпилс/Прогресс» — «ДЮСШ Прейльского края» 15:0
 Самая крупная победа гостей (+15):
 12/05/2018 «Балви» — «Даугавпилс/Прогресс» 0:15
 Наибольшее число голов в одном матче (15):
 12/05/2018 «Балви» — «Даугавпилс/Прогресс» 0:15
 04/08/2018 «Балви» — «Резекне/ДЮСШ» 1:14
 09/09/2018 «Даугавпилс/Прогресс» — «ДЮСШ Прейльского края» 15:0

Лучшие по месяцам

Арбитры чемпионата

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2018
 Вторая лига Латвии по футболу 2018
 Кубок Латвии по футболу 2018

Примечания

Ссылки 
 

2018
Футбол в Латвии в 2018 году
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2018